Het chemisch element thallium (Tl), met een atoommassa van 204,3833(2) u, bezit 2 stabiele isotopen: 203Tl en 205Tl, waarvan de laatste het meeste voorkomt (ongeveer 70,5%). De 36 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde). Alle stabiele isotopen worden ervan verdacht α-verval te ondergaan tot stabiele isotopen van goud. In de natuur komen ook sporen van de radio-isotopen 206Tl, 207Tl, 208Tl en 210Tl voor.

De kortstlevende isotoop van thallium is 176Tl, met een halfwaardetijd van ongeveer 5,2 milliseconden. De langstlevende is 204Tl, met een halfwaardetijd van 3,78 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element